Die 15. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer dauerte vom 11. August 2019 in Winterthur in der Schweiz bis zum 17. August 2019. Es waren nach 1979 und 1999 die dritten Faustball-Weltmeisterschaften der Männer, die in der Schweiz durchgeführt werden. Die Deutsche Faustballnationalmannschaft konnte ihren 2015 in Argentinien gewonnenen Titel mit einem 4:0-Finalerfolg über Österreich verteidigen.

Bewerbungen 
Zunächst hatten drei Nationen Interesse an der Ausrichtung der 15. Faustball-Weltmeisterschaft der Herren bekundet: Namibia, die USA und die Schweiz.
Beim Kongress der International Fistball Association (IFA) im Rahmen der 14. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer im argentinischen Villa General Belgrano am 14. November 2015 präsentierten sich die Vereinigten Staaten und die Schweiz als möglicher Austragungsort der WM 2019. Mit 25:10 Stimmen setzte sich die Schweizer Bewerbung der Stadt Winterthur durch.

Teilnehmer 
Der Internationale Faustballverband IFA hat im November 2018 die Teilnahme von 18 Mannschaften an der IFA Faustball Männer WM 2019 vom 11. bis 17. August 2019 in Winterthur (Schweiz) bestätigt.
Die registrierten Mannschaften sind:

Austragungsort 

Die WM-Kandidatur Winterthur überzeugte mit ihrem Konzept „All in one“. Sämtliche Spiele der Faustball-Weltmeisterschaft finden zum ersten Mal an nur einem Ort statt. Das Stadion Schützenwiese in Winterthur ist der Austragungsort dieser Spiele.

Während der WM wurde das Stadion zu einer Faustball-Arena umgebaut und hat eine Kapazität von 8000 Zuschauern.

Spielplan

Gruppen 
Es wurden vier Vorrundengruppen gebildet. Den Gruppen A und B wurden die acht bestplatzierten Teams der Faustball-Weltmeisterschaft 2015 zugeordnet. Die weiteren WM-Teilnehmer von 2015 wurden an die Positionen 1 bzw. 2 der Gruppen C und D gesetzt.

Während sich alle Teams der Gruppen A und B für die Endrunde, die Double Elimination, qualifizieren, erreichen aus den Gruppen C und D nur jeweils die zwei bestplatzierten Teams die Double Elimination. Die sechs weiteren Teams treten beim President's Cup an.

Gruppenspiele

Gruppe A 
Titelverteidiger Deutschland trifft in dieser Gruppe auf den Bronzemedaillengewinner von 2015, Österreich, Argentinien und Italien.

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Double Elimination

Finalrunde

President’s Cup

Platzierungsspiele

Schiedsrichter 
Vom Vorsitzenden der IFA-Schiedsrichterkommission, Karl Hinterreiter, wurden neun Schiedsrichter aus fünf Nationen nominiert.

Fernsehen 
Das Schweizer Fernsehen übertrug das Halbfinale der Schweizer Mannschaft gegen den späteren Titelträger und die Medaillenspiele am Finaltag live auf SRF2. Als Kommentator meldete sich aus dem Stadion Schützenwiese Andreas Eisenring. Er erhielt Unterstützung von Manuel Sieber, 88-maliger Nationalspieler der Schweizer Nationalspieler, der als Co-Kommentator und Experte fungierte. Auch das Österreichische Fernsehen übertrug die Finalspiele live auf seinem Kanal ORF Sport Plus.

Abschlussplatzierungen 

1 Sieger des President’s Cup
2 Zweiter des President’s Cup

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Faustball-Weltmeisterschaft 2019

Einzelnachweise 

 
Sportveranstaltung in Winterthur
2019
Faustballveranstaltung 2019
Faustballwettbewerb in der Schweiz